Federico Borromeo – włoski kardynał, arcybiskup Mediolanu w latach 1595–1631.
 Federico Borromeo – włoski kardynał, sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej w latach 1670–1673